La  du Tour d'Italie 2007 s'est déroulée le 20 mai dans les régions Toscane et Émilie-Romagne. Le parcours de 194 kilomètres reliait Barberino di Mugello, dans la province de Florence à Fiorano Modenese, dans celle de Modène. Elle a été remportée par le Norvégien Kurt Asle Arvesen de la formation danoise Team CSC.

Parcours

Récit 

Une échappée de 22 coureurs s'est formée très tôt. Au sprint, Arvesen a devancé Bettini. Noe fut un moment maillot rose virtuel, mais le travail de la T-Mobile a permis de réduire l'écart et à Pinotti de conserver sa précieuse tunique quelque temps encore.

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

 08
2007 08
Tour d'Italie 2007 08
Tour d'Italie 2007 08
Tour d'Italie 2007 08

en:2007 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 8